Макни́с (, , ) — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1992) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Эссендон».
  (1866—1942) — ирландский англиканский священник, епископ Кашела и Уотерфорда (1931—1934), Дауна, Коннора и Дромора (1934—1942).
  (род. 1985) — новозеландский триатлонист, бронзовый медалист Ironman 70.3 в Сингапуре (2012), Ironman 70.3 и Ironman в Новой Зеландии (2015).
 Макнис, Иэн (род. 1950) — британский киноактёр.
 Макнис, Каллум — канадский борец, чемпион Канады в весе до 79 кг (2019), брат Коннора Макниса.
 Макнис, Келли (в замужестве — Нили; род. 1978) — ирландская и британская легкоатлетка, участница Игр Содружества в составе сборной Северной Ирландии (2002, 2010).
 Макнис, Коннор — канадский борец, чемпион летних Канадских игр в весе до 65 кг (2017), брат Каллума Макниса.
 Макнис, Луис (1907—1963) — английский (ирландский) поэт, прозаик, драматург.

Примечания